Sæson 2012-13 i Sjællandsserien. Den femtebedste fodboldrække (en blandt flere) i dansk fodbold.

Det var derimod den bedste fodboldrække for herrer administreret af lokalunionen DBU Sjælland. Serien bestod af i alt 14 hold, som spillede 26 kampe ude og hjemme. Der blev spillet om oprykning til Danmarksserien

Deltagere

Stilling

Fodnoter 

Fodboldsæson 2012-13
Fodboldturneringer i Danmark
Sæsoner i Sjællandsserien